Gener, primer mes de l'any.
 Sant Gener de Benevent o Gener de Nàpols, bisbe, patró de Nàpols.
 Sant Gener de Còrdova, soldat màrtir al 304.
 Sant Gener de Roma, un dels Set Sants Germans.